Соревнования по волейболу на Играх XXIII Олимпиады проходили с 29 июля по 10 августа 1984 года в Лос-Анджелесе (США) с участием 10 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная США, у женщин — сборная Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
 США — страна-организатор;
 Бразилия — по итогам чемпионата мира 1982 года (2-е место);
 Япония, Канада, Аргентина, Египет — по итогам континентальных чемпионатов 1983 года;
 Китай, Италия, Тунис, Южная Корея — вместо отказавшихся от участия в Олимпиаде-1984 СССР, Кубы, Польши и Болгарии.

Женщины 
 США — страна-организатор;
 Китай — чемпион мира 1982 года;
 Южная Корея, Перу — по итогам континентальных чемпионатов 1983 года;
 Япония — по итогам Кубка мира-1981 (вместо африканской команды).
 Бразилия, Канада, ФРГ — вместо отказавшихся от участия в Олимпиаде-1984 СССР, Кубы, и ГДР.

Квалификация

Медалисты

Соревнования

Мужчины

Группа А 
 1-й тур. 29 июля
Южная Корея — Тунис — 3:0 (15:7, 15:7, 15:7).
США — Аргентина — 3:1 (15:6, 15:7, 10:15, 15:8). 
 2-й тур. 31 июля
Бразилия — Аргентина — 3:1 (15:8, 15:8, 16:18, 15:13). 
США — Тунис — 3:0 (15:3, 15:2, 15:3).
 3-й тур. 2 августа
Бразилия — Тунис — 3:0 (15:5, 15:9, 15:2). 
США — Южная Корея — 3:0 (15:13, 15:9, 15:6).
 4-й тур. 4 августа
Аргентина — Тунис — 3:0 (15:9, 15:7, 15:3).
Южная Корея — Бразилия — 3:1 (15:4, 15:13, 13:15, 15:8). 
 5-й тур. 6 августа 
Южная Корея — Аргентина — 3:2 (15:6, 14:16, 13:15, 15:7, 15:12).
Бразилия — США — 3:0 (15:10, 15:11, 15:2).

Группа В 
 1-й тур. 29 июля
Япония — Китай — 3:0 (15:9, 15:9, 15:8).
Италия — Канада — 3:1 (10:15, 15:4, 15:6, 15:7).
 2-й тур. 31 июля
Канада — Египет — 3:0 (15:10, 15:9, 15:3). 
Италия — Китай — 3:0 (15:5, 16:14, 15:13).
 3-й тур. 2 августа
Китай — Египет — 3:0 (15:3, 15:6, 18:16).
Япония — Италия — 3:2 (5:15, 11:15, 15:10, 15:10, 16:14).
 4-й тур. 4 августа 
Япония — Египет — 3:0 (15:6, 15:10, 15:11).
Канада — Китай — 3:0 (15:8, 15:7, 15:3).
 5-й тур. 6 августа 
Канада — Япония — 3:0 (15:10, 15:8, 15:9).
Италия — Египет — 3:0 (15:4, 15:7, 15:6).

Классификационный раунд 

 Полуфиналы за 5—8-е места. 8 августа
Южная Корея — Китай — 3:1 (15:4, 15:11, 6:15, 19:17).
Аргентина — Япония — 3:1 (9:15, 15:10, 15:10, 15:11).
 Матч за 7-е место. 10 августа
Япония — Китай — 3:0 (16:14, 15:9, 15:6).
 Матч за 5-е место. 10 августа
Южная Корея — Аргентина — 3:1 (15:13, 9:15, 15:9, 15:7).

1/2 финала 
8 августа
Бразилия — Италия — 3:1 (12:15, 15:2, 15:3, 15:5).
США — Канада — 3:0 (15:6, 15:10, 15:7).

Матч за 3-е место 
11 августа
Италия — Канада — 3:0 (15:11, 15:12, 15:8).

Финал 
11 августа
США — Бразилия — 3:0 (15:6, 15:6, 15:7).

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Женщины

Группа А 
 1-й тур. 30 июля 
Перу — Канада — 3:0 (15:9, 15:10, 15:4).
Япония — Южная Корея — 3:1 (8:15, 15:11, 15:2, 15:7).
 2-й тур. 1 августа
Южная Корея — Канада — 3:0 (15:10, 15:1, 15:3). 
Япония — Перу — 3:0 (15:8, 15:7, 15:5).
 3-й тур. 3 августа
Перу — Южная Корея — 3:2 (15:8, 15:6, 7:15, 6:15, 15:3). 
Япония — Канада — 3:0 (15:6, 15:6, 15:6).

Группа B 
 1-й тур. 30 июля
Китай — Бразилия — 3:0 (15:13, 15:10, 15:11). 
США — ФРГ — 3:0 (17:15, 15:8, 15:8).
 2-й тур. 1 августа
Китай — ФРГ — 3:0 (15:5, 15:6, 15:3). 
США — Бразилия — 3:2 (12:15, 10:15, 15:5, 15:5, 15:12).
 3-й тур. 3 августа
ФРГ — Бразилия — 3:0 (15:9, 16:14, 15:11). 
США — Китай — 3:1 (15:13, 7:15, 16:14, 15:12).

Классификационный раунд 

 Полуфиналы за 5—8-е места. 5 августа
ФРГ — Канада — 3:0 (15:5, 15:7, 15:1). 
Южная Корея — Бразилия — 3:1 (13:15, 15:13, 15:9, 15:10).
 Матч за 7-е место. 7 августа
Бразилия — Канада — 3:0 (15:9, 15:3, 15:8). 
 Матч за 5-е место. 7 августа
Южная Корея — ФРГ — 3:0 (15:10, 15:10, 15:2).

1/2 финала 
5 августа
США — Перу — 3:0 (16:14, 15:9, 15:10).
Китай — Япония — 3:0 (15:10, 15:7, 15:9).

Матч за 3-е место 
7 августа
Япония — Перу — 3:1 (13:15, 15:4, 15:7, 15:10).

Финал 
7 августа
Китай — США — 3:0 (16:14, 15:3, 15:9).

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты мужского турнира) 
 Результаты женского турнира) 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
1984 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в США